Mokra Lewa – wieś w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Skierniewice
 Mokra Lewa – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Skierniewice